Le mot galée peut faire référence :
 à la galère, le navire ;
 à la galée, un plateau utilisé par les typographes pour la composition des lignes.

Homonymie